

Plaatsen
 Siliqua (Sardinië), een comune in de provincie Cagliari

Biologie
 Siliqua (geslacht), een geslacht van schelpdieren
 Ceratonia siliqua, wetenschappelijke benaming voor de Johannesbroodboom
 Ensis siliqua, wetenschappelijke benaming voor het Groot tafelmesheft (schelpdier)

Anderen
 Siliqua (munt), een Romeinse zilveren munt
 Motorola RAZR V3, Motorola Siliqua, een mobiele telefoon